Boccardiella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Blake och Kudenov 1978. Boccardiella ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Boccardiella